

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Wyatt (in inglese Wyatt Glacier) – ghiacciaio nella Terra di Graham
 Isola Wyatt isola al largo della costa di Loubet, nella Terra di Graham
 Monte Wyatt – montagna nelle Rawson Mountains

Stati Uniti d'America
 Wyatt – centro abitato della Contea di St. Joseph (Indiana)
 Wyatt – città della Contea di Mississippi (Missouri)

Onomastica
 Wyatt – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Bill Wyatt, propr. William George Wyatt (1938) – ex cestista australiano
 Bray Wyatt, ring name di Windham Lawrence Rotunda (1987) – wrestler statunitense di origini samoane
 Chris Wyatt (1973) – rugbista a 15 gallese
 David K. Wyatt (1937-2006) – traduttore, scrittore e docente statunitense
 Devonte Wyatt (1998) – giocatore di football americano statunitense
 F. Mark Wyatt, propr. Felton Mark Wyatt (1920-2006) – agente segreto statunitense
 Gareth Wyatt (1977) – rugbista gallese
 James Wyatt (1746-1813) – architetto britannico
 Jane Wyatt (1910-2006) – attrice statunitense
 Jonathan Wyatt (1972) – fondista di corsa in montagna, maratoneta e mezzofondista neozelandese
 Keke Wyatt, propr. Ke'Tara Shavon Wyatt (1982) – cantautrice e personaggio televisivo statunitense
 Khalif Wyatt (1991) – cestista statunitense
 Kimberly Wyatt (1982) – cantante, ballerina, coreografa, modella e personaggio televisivo statunitense
 Paul Wyatt (1907-1970) – nuotatore statunitense
 Robert Wyatt (1945) – batterista, cantante, tastierista, compositore e percussionista britannico
 Rupert Wyatt (1972) – regista e sceneggiatore britannico
 Samuel Wyatt (1737-1807) – architetto e ingegnere britannico
 Thomas Wyatt (1503-1542) – poeta e diplomatico britannico
 Thomas Wyatt il Giovane (1521-1554) ribelle britannico, figlio dell'omonimo poeta 
 William Wyatt Bibb (1781-1820) – politico statunitense

Altro
 Rivolta di Wyatt – rivolta popolare dell'Inghilterra nell'anno 1554
 Sir Thomas Wyatt – dramma storico di John Webster e Thomas Dekker
 The Wyatt Family – stable di wrestling